Irina De Knop (1978-), une femme politique belge flamande ;
 Paul De Knop (1954-2022-), un professeur puis recteur de la Vrije Universiteit Brussel ;
 Petr Knop (1994-), un fondeur tchèque ;
 Gustaaf Knop (1921-2018), un écrivain et acteur belge ;
 Wilhelm Knop (1817-1891), un chimiste allemand.

 Gustaaf Knop (1921-2018), un écrivain et acteur belge.

Voir aussi 
 Solution de Knop ou liquide de Knop, un liquide inventé par le chimiste allemand Wilhelm Knop